de groente: wortelen
de wilde peen